Comté d'El Paso, comté américain situé dans l'État du Colorado.
 Comté d'El Paso, comté américain situé dans l'État du Texas.

Voir aussi